Цирюлик может означать:
 Цилюрик, Алексей Лукич (либо Целюрик, укр. Цирюлик; 1925—2001) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Цилюрик, Анатолий Васильевич (1935—2013) —  доктор биологических наук.
 Цирюлик, Дмитрий Леонидович (род. 1963) — главный редактор «Экспресс-газеты».
 Цирюлик (село) (ныне Цилюрики) — село в Золочевском районе Харьковской области.